Lobaria är ett släkte av lavar som först beskrevs av Johann Christian Daniel von Schreber, och fick sitt nu gällande namn av Hoffm.. Lobaria ingår i familjen Lobariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar